Masuda má více významů::

 příjmení osob

 Čikaši Masuda (* 1985) – japonský fotbalista
 Jonedži Masuda (1909–1995) – japonský sociolog, futurista a jeden z prvních průkopníků komputerizace v Japonsku
 Kento Masuda (* 1973) – japonský hudební skladatel a klavírista
 Tadatoši Masuda (* 1973) – japonský fotbalista

 jiný význam

 Masuda – japonské město v prefektuře Šimane na jihozápadě ostrova Honšú
 13654 Masuda – asteroid

Japonská příjmení